Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Charlotte'''.
L' est une goélette confédéré capturé par les forces fédérales en 1862 et utilisé jusqu'en 1867.
L' est l'USS North Carolina (ACR-12) rebaptisée en 1920, un an avant la mise hors service.
L' est une frégate de patrouille utilisé par la Garde côtière des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.
L' est un sous-marin américain mis en service en 1994.

Charlotte